Chevrolet Kodiak и GMC TopKick — это линейка грузовиков средней грузоподъемности, которые производились подразделениями Chevrolet и GMC компании General Motors с 1980 по 2009 год. Представленные как вариант линейки грузовиков средней грузоподъемности C / K, было произведено три поколения. Kodiak / TopKick, занимающий промежуточное положение между грузовиками C / K и обычным GMC Brigadier Class 8, был разработан в качестве основы для профессионально ориентированных грузовиков, включая грузовые автомобили, самосвалы и аналогичные автомобили; в более поздних поколениях для использования в автобусах производились варианты шасси как в разрезе, так и с капотом.

Kodiak
TopKick
Грузовые автомобили